Édouard-Montpetit (advocaat)
Édouard-Montpetit (personage)
Édouard-Montpetit (Montreal), wijk in Montreal
Édouard-Montpetit (metrostation) metrostation in Montreal